

История строительства 
Малый ракетный корабль «Штиль» проекта 1234.1 был заложен на стапеле Ленинградского приморского судостроительного завода 28 июня 1976 года в первичной названием «Зыбь» и заводским номером 70. В список кораблей ВМФ был зачислен 14 апреля 1978 года и спущен на воду 23 октября того же года. Корабль предназначался для Черноморского флота, поэтому для окончания строительства и установки вооружения, организации сдаточных работ промышленностью «Зыбь» внутренними водными путями через Волгу и Дон перевели из Балтийского в Черное море. Государственные испытания были завершены 31 декабря 1978 года.

История службы 
16 февраля 1979 года МРК «Зыбь» был зачислен в состав кораблей Черноморского флота ВМФ СССР.

Первым командиром «Зыби» был назначен капитан 3 ранга Виктор Данилович Кривцунов (умер в 2004 году).

В 1982 году, после принятия шефства комсомола над флотом, «Зыбь» была переименована в «Комсомолец Мордовии». В 1984, 1989, 1990, 1991, 1993 и 1996 годах завоевывал призы ГК ВМФ по ракетной подготовке в составе тактической КУГ.

15 февраля 1992 года кораблю было присвоено наименование «Штиль».

29 апреля 1993 года на МРК «Штиль», находившемся на ремонте в Балаклавском судоремонтном заводе «Металлист», в отсутствие командира В. Тарлигина, по инициативе начальника штаба орггруппы ВМС Украины капитана 2 ранга Юрия Шалита была предпринята неудачная попытка поднять государственный флаг Украины (приуроченная к 75-й годовщине поднятия на кораблях ЧФ флагов Украинской Народной Республики).

22 сентября 1994 года КУГ в составе МРК «Штиль» и «Зарница» (под командованием командира 166-го дивизиона капитана 2 ранга А. Б. Сурова) объявлена лучшей в ВМФ по ракетной стрельбе по морской цели и награждена переходящим призом ГК ВМФ РФ.

12 июня 1997 года «Штиль» сменил Военно-морской флаг СССР на Андреевский флаг.

В период с 31 октября по 1 ноября 1997 года МРК «Штиль» и «Мираж», ракетные катера «Р-109» и «Р-239» приняли участие в совместных с ВМС Украины учениях «Фарватер мира-97».

С 16 по 17 апреля 1998 года КУГ в составе МРК «Штиль», «Мираж» и РКВП «Бора» успешно участвуют в весеннем сбор-походе ЧФ.В 2005—2006 годах прошел плановый ремонт в Новороссийске. Во время перехода Крыма к Россию принимал активное участие в действиях Черноморского флота по блокированию кораблей ВМС Украины в озере Донузлав.

В июле 2014 года участвовал в учениях ЧФ с выполнением ракетных стрельб комплексом «Малахит». С декабря 2014 года по январь 2016 года проходил доковый ремонт в Севастополе. По выходу из ремонта переведен в резерв. В настоящее время МРК «Штиль» находится в резерве 166-го Краснознаменного Новороссийского дивизиона МРК 41-й бригады ЧФ РФ.

В 2020 году выведен из состава ЧФ и отправлен на утилизацию.

Военные корабли Черноморского флота ВМФ СССР
Малые ракетные корабли проекта 1234.1